Stauffenberg steht für:
 Stauffenberg (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie
 Stauffenberg (Film), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Jo Baier (2004)

Stauffenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert III. von Stauffenberg († 1421), deutscher Geistlicher, Bischof von Regensburg
 Alexander Schenk Graf von Stauffenberg (1905–1964), deutscher Althistoriker
 Alfred Schenk Graf von Stauffenberg (1860–1936), deutscher Oberhofmarschall

 Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Franz Schenk von Stauffenberg (1878–1950), deutscher Gutsbesitzer, Unternehmer und Politiker (DNVP, WBWB, NSDAP), MdR
 Franz August Schenk von Stauffenberg (1834–1901), deutscher Jurist, Grundbesitzer und Politiker (DFP), MdR
 Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg (* 1938), deutscher Politiker
 Franz Ludwig Philipp Schenk von Stauffenberg (1801–1881), deutscher Politiker, MdL Bayern
 Johann Franz Schenk von Stauffenberg (1658–1740), Fürstbischof von Konstanz und Augsburg
 Johann Friedrich Schenk von Stauffenberg (1660–1720), Johanniterritter, Kommendator und Generalfeldzeugmeister
 Konstanze Schenk von Stauffenberg (* 1945), deutsche Autorin, siehe Konstanze von Schulthess
 Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg (1644–1693), Fürstbischof von Bamberg
 Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg (1903–1945), deutsche Ingenieurin und Fliegerin
 Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg (1913–2006), Ehefrau von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
 Otto Philipp Schenk von Stauffenberg (1926–2015), deutscher Forstwirt und Waldbesitzer
 Wolfram von Stauffenberg (* 1967), deutscher Schauspieler und Boxer

Siehe auch:
 Burg Stauffenberg, Burgstall bei Hechingen-Stein, Baden-Württemberg
 Staufenberg